Aequornithes (dal latino aequor, distesa d'acqua e, dal greco, ornithes, uccelli), o veri uccelli acquatici sono definiti come "il clade meno inclusivo contenente Gaviidae e Phalacrocoracidae".

La monofilia del gruppo è attualmente supportata da numerosi studi filogenetici molecolari.

Aequornithes include i cladi Gaviiformes, Sphenisciformes, Procellariiformes, Ciconiiformes, Suliformes e Pelecaniformes. Non include diversi gruppi non correlati di uccelli acquatici come fenicotteri e svassi (Mirandornithes), uccelli costieri e alche (Charadriiformes), o gli Anseriformi.

Sulla base di un'analisi dell'intero genoma degli ordini di uccelli, i kagu e il tarabuso del sole (Eurypygiformes) e le tre specie di fetonte (Phaethontiformes) insieme designate come Eurypygimorphae sono il sister group più vicino ad Aequornithes nel clade Ardeae.

Cladogramma basato sugli studi di Burleigh, JG et al. (2015):

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Aves